Гузель Шавкатовна Хуббиева (род. 2 мая 1976 года) — легкоатлетка Узбекистана. Заслуженная спортсменка Республики Узбекистан (2007).

Карьера 
Специализировалась в спринте. Чемпионка Азии 2011 года в беге на 100 метров. Участница четырёх Олимпиад.

Окончила УзГосИФК. В 2013 году закончила активную карьеру.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны на короткие дистанции Узбекистана
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Мастера спорта Республики Узбекистан международного класса
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Узбекистана по лёгкой атлетике
Выпускники Узбекского государственного университета физической культуры и спорта